Area 51, een ultrageheime militaire basis van de Amerikaanse luchtmacht
 Area 51 (Eindhoven), een skatehal in Eindhoven
 Area-51 (computerspel)
 Area 51 (2015), Amerikaanse film uit 2015